Виктор Но́вак (1 июля 1982, Прага) — белорусский гитарист и продюсер. Характерным для его композиций жанром является индустриальный метал, хотя музыкант не ограничивает себя рамками какого-то одного направления в музыке. Его произведения подвержены влиянию многих жанров, среди которых драм-н-бейс, хеви-метал, трэш-метал и пауэр-поп. Виктор является одним из основателем группы Стая (Staya).

Дискография

Сотрудничество 
В 2006 году помогал в записи гитар Петру Елфимову в песнях «С новым рожденьем…» и «Final Countdown».

В 2007 году помогал в аранжировке и записи гитар Дмитрию Колдуну в песне «Ангел мечты» для полуфинала «Еврофест-2007», а также «Падал снег» вместе с Багратом Вартаняном в 2010 году.

В 2014 году помогал группе Rise In Rage с программированием и синтезаторами для нового альбома.

Примечания